Вилареш:

 Вилареш — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Вила-Реал.
 Вилареш — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Гуарда.